La Vision pour l'Europe est un honneur accordé annuellement depuis 1995 par l'Edmond Israël Foundation afin d'exprimer « la reconnaissance de contributions exceptionnelles dans la modernisation de l'Europe ».

Cette récompense est décernée dans une cérémonie qui se déroule dans le bâtiment d'Edmond Israël, à Luxembourg. Le sculpteur le plus célèbre du Luxembourg, Lucien Wercollier, a conçu la statue remise aux destinataires.

On a donné la première Vision pour l'Europe à Jacques Santer en 1995, l'année durant laquelle il a quitté son poste de Premier ministre du Luxembourg pour devenir le Président de la Commission européenne.  La Vision pour l'Europe a honoré ses efforts d'unir l'Europe.

La liste complète des récipiendaires de la Vision pour l'Europe est :
 1995 -  Jacques Santer, Président de la Commission européenne et ancien Premier ministre du Luxembourg
 1996 :  Jean-Luc Dehaene, vice-président de la Convention européenne et deux fois Premier ministre de la Belgique
 1997 :  Helmut Kohl, chancelier fédéral allemand
 1998 :  Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg
 1999 :  Wim Duisenberg, le premier président de la Banque centrale européenne et autrefois Ministre des Finances pour les Pays-Bas
 2000 :  Árpád Göncz, le premier président de la république de Hongrie
 2001 : Pas de prix
 2002 :  Guy Verhofstadt, Premier ministre de la Belgique
 2003 :  Javier Solana, le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et le secrétaire général à la fois du Conseil de l'Union européenne (UE), de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN
 2004 : Pas de prix
 2005 : Pas de prix
 2006 :  Angela Merkel, chancelier fédéral allemand
 2007 : Pas de prix
 2008 :  Jean-Claude Trichet, le président de la Banque centrale européenne et autrefois gouverneur de la Banque de France
 2016 :  Wolfgang Wessels, professeur de sciences politiques à l'université de Cologne.
 2017 :  Timothy Garton Ash historien au centre d'histoire européenne de l'université d'Oxford.
 2018 :  Emily O'Reilly, médiatrice européenne depuis 2013.

Lien externe 
Vision for Europe website

Distinction en Europe
Grands Européens